Gaz kan syfta på följande:

 GAZ, rysk fordonstillverkare
 Gaz (artist), tidigare medlem i den japanska musikgruppen Malice Mizer

Geografi

Iran 

 Gaz (ort), Esfahan,

Kroatien 

 Otočić Gaz, ö, Istrien,

Palestina (stat) 

 Gaza, Gazaremsan, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar